В парному розряді жіночого тенісного турніру Athens Trophy 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Лаура Гарроне і Карін Кшвендт виграли титул, у фіналі перемігши пару Леона Ласкова і Яна Поспішилова 6–0, 1–6, 7–6.

Сіяні пари 

 Лаура Гарроне /  Карін Кшвендт (чемпіонки)
 Джо-Анн Фолл /  Трейсі Мортон-Роджерс (1-ше коло)

 Леона Ласкова /  Яна Поспішилова (фінал)
 Софі Альбінус /  Саманта Сміт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Athens Trophy